Botka Ferenc (1753–1815) tisztviselő
Botka Ferenc (1929–2011) irodalomtörténész, múzeumigazgató